Paul Barth (1858–1922) – niemiecki filozof i pedagog,
 Paul Barth (1921–1974) – szwajcarski szermierz,
 Paul Barth (ur. 1945) – niemiecki judoka,
 Paul Basilius Barth (1881–1955) – szwajcarski malarz i rysownik.